Cornudella de Montsant, une commune de la province de Tarragone,
 La Morera de Montsant, une commune de la province de Tarragone,
 Montsant (DO), vin espagnol,
 Serra de Montsant, massif montagneux.